Камели́к — река в Саратовской и Самарской областях России. Длина реки — 222 км, площадь водосборного бассейна — 9070 км². Средний расход воды в 21 км от устья — 10,1 м³/с. Большую часть года Камелик стоит без течения (до 207 дней в году без стока), зимой — промерзает. Питание реки в основном снеговое, доля подземного стока составляет от 3 до 5%.

Этимология 
Название, вероятно, происходит от  — формы, сохранившейся в названиях многих рек Азии и означающей «вода».

Притоки 
(указано расстояние от устья)

 41 км: Лагуниха
 69 км: Большая Чалыкла (Чалыкла)
 117 км: Сухой Камышлак
 130 км: Большой Камышлак
 152 км: Таловка
 157 км: Солдатка
 171 км: Таловая (балка Еремина)
 203 км: Каменка

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Иргиз от истока до Сулакского гидроузла. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Примечания 

Притоки Большого Иргиза
Реки Ивантеевского района
Реки Пугачёвского района
Реки Перелюбского района
Реки Большечерниговского района